Marcel Fässler – bobbista svizzero
 Marcel Fässler – pilota automobilistico svizzero